

Œuvres

Cinéma 
 Gemini, un film japonais réalisé par Shin'ya Tsukamoto en 1999 ;
 Gémini, un film japonais réalisé par Saran en 2002 ;
 Gemini, un film nord-américain réalisé par Aaron Katz et sorti en 2017.

Musique 
 Gemini, une chanson du groupe de rock The Alan Parsons Project ;
 Gemini, un album de Macklemore, sorti le  ;
 Gemini, un album d'Adrien Gallo, sorti le 3 novembre 2014.

Autres 
Gemini peut aussi désigner :
 Gemini, un groupe musical portugais ;
 Gemini, un vaisseau spatial développé dans le cadre du programme Gemini ;
 Gemini, le nom latin de la constellation des Gémeaux ;
 Gemini, une marque de matériel audio ;
 Gemini, le manège de montagnes russes de Cedar Point ;
 Gemini, un auteur de bandes dessinées ;
 Gemini, un artiste, notamment produisant de la chillstep (genre musical) et autres dérivés de musique électronique ;
Gemini, un protocole Internet se voulant un complément minimaliste et non-extensible à HTTP.

Voir aussi 
 Prix Gemini (ou Prix Gémeaux), des prix attribués au Canada aux professionnels de la télévision
 Programme Gemini (1963-1966), un programme de la NASA antérieur au programme Apollo
 Parc éolien de Gemini, une ferme éolienne en mer au large des Pays-Bas
 Autotune Gemini, une automobile
 Moteur V8 Gemini, une famille de moteurs V8 conçue par General Motors
 BGO Gemini, une association LGBT en Bulgarie
 Observatoire Gemini, un ensemble de deux grands télescopes, l'un situé dans l'hémisphère nord, à Hawaii, l'autre dans l'hémisphère sud, au Chili
 Gémini Films, une société française de production de cinéma et de distribution de films
 Cap Gemini, une entreprise de services du numérique française

Homonymie de titre